Drunella är ett släkte av dagsländor. Drunella ingår i familjen mossdagsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Mossdagsländor
Drunella